Agénor de Gramont (1819-1880) – diplomatico e politico francese, 10º duca di Gramont
 Antoine Alfred Agénor de Gramont, XI Duca di Gramont – 11º duca di Gramont